Првенство Београдске зоне у фудбалу 1990/91. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Друга српска лига — Север, а нижа Прва Београдска лига .

	
Првак Београдске зоне за сезону 1990/91. годину, који је прешао у Другу српску лигу — Север:
 ИМ Раковица,Београд

Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:	

 
Из Прве Београдске лиге пласирали су се тимови у Београдску зону за сезону 1991/92.: 

Повратник из Друге Српске лиге — Север:

Код нерешеног резултата изводили су се једанаестерци. Ко победи добија 1 бод, поражени ништа.

Победник трке за најбоље оцењеног фудбалера Београдске зоне према оценама извештача „СПОРТА“ је Драган Пушкаш из Телеоптика Земун,
док је први стрелац  Драган Петровић из Будућности, Добановци.

Клубови
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 78.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. ОФК Младеновац  Младеновац  	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. Графичар Савски венац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. Дунавац  Гроцка 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. ТелеоптикЗемун	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. Полет Стари град	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. БудућностДобановци
 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. БеоградКарабурма	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. БАСК ПИМ Царева ћуприја
 
|--------------
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |9. ПалилулацКрњача

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. СопотСопот	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. Железничар Савски венац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. СремЈаково
 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. ТекВелики Црљени
 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. ИМ Раковица Раковица  

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. Турбина Вреоци

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. БорацОстружница

|}

Тим кола 
{| style="width:100%;"
|-
|  style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|
| style="width:20%; vertical-align:top;"|
| style="width:20%; vertical-align:top;"|
| style="width:20%; vertical-align:top;"|
| style="width:20%; vertical-align:top;"|
|}

Посећеност утакмица 

 Из Прве Београдске лиге пласирали су се тимови у Београдску зону:
{|  class="wikitable"  style="text-align:center"
|-  bgcolor=#C0FFC0
||| „21. Мај” из Прве „А” лиге|| Младост,Барошевациз Прве „Б” лиге  
|}
Повратник из Друге Српске лиге — Север:
{|  class="wikitable"  style="text-align:center"
|-  bgcolor=#FFE4E1 
|  || align=left |  Бежанија,Београд  
|}

Референце

Спољашње везе
	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 1990/91. у југословенском фудбалу